In den folgenden Listen werden die Ergebnisse der Kommunalwahlen in Leverkusen aufgelistet. Im ersten Teil werden die Ergebnisse der Stadtratswahlen ab 1946 angegeben. Im zweiten Teil stehen die Ergebnisse der Stadtbezirkswahlen, die es erst seit 1979 gibt. 

Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens zwei Prozent der gültigen Stimmen erhalten haben. Bei mehrmaligem Überschreiten dieser Grenze werden auch weitere Ergebnisse aufgeführt. Das Feld der Partei, die bei der jeweiligen Wahl die meisten Stimmen bzw. Sitze erhalten hat, ist farblich gekennzeichnet.

Parteien 

 AfD: Alternative für Deutschland
 B’90/Grüne: Bündnis 90/Die Grünen → Grüne
 BHE: Bund der Heimatvertriebenen und Entrechteten
 CDU: Christlich Demokratische Union Deutschlands
 FDP: Freie Demokratische Partei
 Grüne: Grüne
 1979: AGLL
 1984 und 1989: Grüne
 ab 1994: B’90/Grüne
 LEV: Leverkusen-Partei
 Linke: Die Linke
 Piraten: Piratenpartei Deutschland
 Pro NRW: Bürgerbewegung pro NRW
 Rep: Republikaner
 SPD: Sozialdemokratische Partei Deutschlands

Wählergruppen 

 AGLL: Alternative Grüne Liste Leverkusen → Grüne
 AUF: Aufbruch Leverkusen
 BL: Bürgerliste Leverkusen
 Büfo: Büfo - Klimaliste
 FW: Freie Wähler → UWG
 Inter-Lev: Internationale Liste Leverkusen
 LAUF: Lebenswert, Aktiv, Unbestechlich, Fortschrittlich für Leverkusen
 OP: Opladen Plus (bis 2009: Pro Opladen)
 OWG-UWG: Opladener Wählergruppe – Unabhängige Wählergemeinschaft Leverkusen (Freie Wähler) → UWG
 UWG: Unabhängige Wählergemeinschaft
 2009: OWG-UWG
 2014: FW

Stadtratswahlen 

Stimmenanteile der Parteien in Prozent (ab 1956)

Sitzverteilung der Parteien, die mindestens bei einer Wahl mehr als zwei Sitze erhalten haben (ab 1956)

Sitzverteilung der Parteien, die nie mehr als zwei Sitze erhalten haben (ab 1999)

Fußnoten

1 1956: zusätzlich: BHE: 3,7 %
2 2020: zusätzlich: Büfo: 1,5 %; AUF: 1,4 %

Wahlen zu den Bezirksvertretungen

Stadtbezirk I 

Der Stadtbezirk I erfasst die Stadtteile Wiesdorf, Manfort, Rheindorf und Hitdorf.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnoten

1 1994: zusätzlich: REP: 2,5 %
2 2014: zusätzlich: Piraten: 2,1 %
3 2020: zusätzlich: AUF: 1,9 %; Büfo: 1,3 %; Inter-Lev: 0,9 %; OP: 0,5 %

Stadtbezirk II 

Der Stadtbezirk II erfasst die Stadtteile Opladen, Küppersteg, Bürrig, Quettingen und Bergisch Neukirchen.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote:

1 2020: zusätzlich: AUF: 1,5 %; Büfo: 1,4 %; Inter-Lev: 0,7 %

Stadtbezirk III 

Der Stadtbezirk III erfasst die Stadtteile Schlebusch, Steinbüchel, Lützenkirchen und Alkenrath.

Stimmenanteile der Parteien in Prozent

Sitzverteilung

Fußnote

1 2020: zusätzlich: Büfo: 1,4 %; AUF: 1,2 %; Inter-Lev: 0,6 %

Gesamtergebnisse 

Sitzverteilung

Prozentuale Sitzverteilung

Die Angaben erfolgen in Prozent. Es werden nur diejenigen Parteien und Wählergruppen aufgelistet, die bei wenigstens einer Wahl mindestens 1,95 Prozent der Sitze erhalten haben.

Literatur 

LDS NRW: Kommunalwahlen (Ausgabereihe)
 1975: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1979: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, berichtigte Ausgabe, Düsseldorf, o. J.
 1984: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1989: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1994: Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, o. J.
 1999:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse, Düsseldorf, Oktober 1999, PDF-Datei, ca. 6,8 MB
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Dezember 1999, PDF-Datei, ca. 5,8 MB
 2004:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse, Düsseldorf, Januar 2005, PDF-Datei, ca. 5,9 MB
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Februar 2005, PDF-Datei, ca. 7 MB
 2009: 
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse, Düsseldorf, November 2009, PDF-Datei, ca. 1,9 MB
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Februar 2010, PDF-Datei, ca. 3,5 MB
 2014:
 Heft 3: Endgültige Ergebnisse, Düsseldorf, Oktober 2014, PDF-Datei
 Heft 4: Ergebnisse nach Gemeinden, Düsseldorf, Dezember 2014, PDF-Datei

Weblinks 
 Wahlergebnisse 2014
 Wahlergebnisse 2009
 Umbenennung von Pro Opladen nach OPLADEN PLUS

Leverkusen
Kommunalwahlen